Сукцинат лития — литиевая соль янтарной кислоты. Используется при лечении себорейного дерматита. Предлагалась в качестве средства борьбы с остроконечными кондиломами и генитальным герпесом.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Сукцинаты
Препараты лития
Дерматология
Соли лития